Wola kan syfta på:

Geografi

Mali 

 Wola (ort i Mali), Sikasso,

Polen 

 Wola (ort i Polen, Masoviens vojvodskap), Warszawa, 
 Wola (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat pszczyński, 

Robotskapade Maliförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar